Il doppio del torneo di tennis Challenger Banque Nationale 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vasek Pospisil e Milos Raonic che hanno battuto in finale Kristian Pless e Michael Ryderstedt 5-7, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Prakash Amritraj /  Stephen Amritraj (semifinali)

 Kristian Pless /  Michael Ryderstedt (finale)
 Peter Polansky /  Todd Widom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2008